Love and Law – film del 1909 diretto da Marshall Stedman
 Love and Law – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Thanhouser
 Love and Law – film del 1915 diretto da Allen Curtis
 Love and Law – cortometraggio del 1915 diretto da Rollin S. Sturgeon